Национальный чемпионат I 1946/1947 () — 44-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1946/1947
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1946 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1947 году